Emilia de Sajonia (en alemán, Aemilia von Sachsen; Freiberg, 27 de julio de 1516-Ansbach, 9 de abril de 1591) fue la tercera esposa del margrave Jorge el Piadoso de Brandeburgo-Ansbach. Ya que las dos esposas previas murieron antes de la ascensión de Jorge, ella fue la única en ejercer el título de margravina consorte.

Biografía 
Emilia era la hija del duque Enrique V de Sajonia-Meissen y de su esposa, Catalina de Mecklemburgo. Ella era un miembro de la Casa de Wettin.

El 25 de agosto de 1533 contrajo matrimonio con el mucho mayor que ella Jorge de Brandeburgo, el futuro margrave de Brandeburgo-Ansbach, quien había sido reconocido como el duque de Silesia. Él también administraba Brandeburgo-Kulmbach en nombre de Alberto Alcibíades, el hijo de su fallecido hermano, Casimiro. El matrimonio produjo el heredero por el que esperaban: Jorge Federico, el último margrave de Brandeburgo-Ansbach.

Después de la muerte de su marido en 1543, Emilia fue la tutora legal de su hijo menor, Jorge Federico, hasta 1556. Ella le proporcionó una educación profunda y humanística. No obstante, la regencia de Brandeburgo-Ansbach fue administrada conjuntamente con los electores reinantes de Sajonia y Brandeburgo, y con el landgrave de Hesse, Felipe I.

Emilia fue descrita como sabia, virtuosa y piadosa. Era una estricta luterana y una opuesta activa al catolicismo en los territorios de su marido y de su hijo. En sus últimos días se retiró a su sede de viuda.

Descendencia 
Sus hijos con Jorge fueron los siguientes:
 Sofía (1535-1587), desposó en 1560 al duque Enrique XI de Legnica (1539-1588).
Bárbara (1536-1591).
 Dorotea Catalina (1538-1604), desposó en 1556 al burgrave Enrique V de Plauen, burgrave de Meissen.
Jorge Federico (1539-1603), margrave de Brandeburgo-Ansbach. Desposó primero, en 1558, a la princesa Isabel de Brandeburgo-Küstrin (1540-1578), y en segundas nupcias en 1579, a la princesa Sofía de Brunswick-Luneburgo (1563-1639).

Ancestros

Referencias 

  (mencionada en el artículo sobre su hijo)

Enlaces externos 
 http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1540.htm

Margravinas de Alemania
Casa de Wettin